Баян-Уул (; ) — название нескольких географических объектов в Монголии.

Сомоны 
 Баян-Уул — сомон аймака Говь-Алтай
 Баян-Уул — сомон аймака Дорнод